Конкурс песни «Евровидение-2022» (, , ) — 66-й конкурс песни «Евровидение», который прошел в Турине (Италия) после победы Måneskin с песней «Zitti e buoni» на конкурсе 2021 года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя «Евровидение» в 1965 и 1991 годах.

Первый и второй полуфиналы состоялись 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

В конкурсе приняли участие 40 стран. Армения вернулась после годичного перерыва, а Черногория — после двухлетнего. Россия изначально планировала принять участие, но была отстранена из-за вторжения российских войск в Украину.

Победителем конкурса стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Это стало третьей победой Украины, после побед в 2004 и 2016 годах, и первой победой полностью украиноязычной песни. Итог голосования телезрителей за украинскую песню — 439 баллов — является рекордным в истории конкурса. Великобритания и Испания заняли 2 и 3 места, показав свои лучшие результаты со времён конкурсов 1998 и 1995 годов соответственно.

Место проведения 
По традиции Италия получила право провести у себя «Евровидение» в 2022 году сразу после того, как она выиграла конкурс 2021 года.

Подготовка к конкурсу 2022 года началась 23 мая 2021 года сразу после победы Италии на конкурсе 2021 года в Роттердаме, Нидерланды. Мартин Эстердаль, исполнительный супервайзер конкурса от имени Европейского вещательного союза (ЕВС), дал «RAI», участвующему в конкурсе итальянскому телевещателю, стопку документов и USB-накопитель с инструментами для начала работы, необходимые для проведения следующего конкурса.

Выбор города-организатора 

Через сутки после победы Италии на конкурсе 2021 года, города страны начали выражать заинтересованность в проведении домашнего конкурса. О желании принять конкурс у себя заявили Милан, Болонья, Неаполь, Пезаро и Турин.

Мэр Реджо-нель-Эмилии Лука Векки заявил, что арена «RCF», находящаяся в городе, готова принять «Евровидение» в 2022 году. Мэр Рима Вирджиния Раджи также выразила заинтересованность в проведении конкурса в этом городе.

24 мая 2021 года мэр Римини Андреа Ньясси выразил заинтересованность в проведении «Евровидения», предложив в качестве места проведения арену «Rimini Fiera». Мэры Сан-Ремо, Вероны и Флоренции также выразили заинтересованность в проведении конкурса.

28 мая 2021 года мэр Бари Антонио Декаро заявил, что город готов принять песенный конкурс в 2022 году. В тот же день Марко Ди Майо, член Палаты депутатов Италии, сообщил, что если Римини станет местом проведения «Евровидения-2022», он будет сотрудничать с телевещателем Сан-Марино «San Marino RTV».

7 июля 2021 года итальянская ведущая вещательная компания RAI и Европейский вещательный союз (ЕВС) начали процесс принятия заявок и опубликовали список критериев и требований для принимающего города и места проведения:

 Место проведения должно быть свободно как минимум за 6 недель до конкурса и одну неделю после завершения конкурса;
 Место проведения должно находиться в помещении с кондиционированием воздуха, иметь четко очерченный периметр и вместимость основного зала от 8 000 до 10 000 зрителей во время мероприятия;
 Место проведения должно иметь главный зал, способный вместить съемочную площадку и все другие требования, необходимые для высококачественного вещательного производства, и иметь достаточно места в пределах легкого доступа к главному залу для поддержки дополнительных производственных нужд, таких как: пресс-центр, помещения для делегаций, раздевалки, помещения для артистов, помещения для персонала, помещения для приема гостей, залы для аудиенций и т. д.;
 В городе-организаторе должен быть международный аэропорт не более чем в 90 минутах езды от города;
 У города-организатора должно быть более 2000 гостиничных номеров в районе, близком к месту проведения мероприятия.

13 июля 2021 года RAI объявил, что 17 городов подали заявки на проведение конкурса, и на следующий день им будут предоставлены книги заявок. Им нужно было до 4 августа 2021 года составить и представить свои подробные планы, из которых будет выбран город для проведения конкурса до конца месяца.

8 октября 2021 года был выбран город проведения «Евровидения-2022» — Турин.

Заявки на проведение конкурса подали следующие города:

Формат

Ведущие 
29 января 2022 года директор Rai 1 Стефано Колетта подтвердил в интервью итальянскому новостному журналу Panorama, что ведущие конкурса 2022 года будут объявлены во время фестиваля в Сан-Ремо в 2022 году. Итальянское информационное агентство Adnkronos и тележурнал TV Sorrisi e Canzoni назвали Лауру Паузини, Алессандро Каттелана и Мику вероятными кандидатами на роль ведущих. Участвуя в качестве специальных гостей во втором вечере «Сан-Ремо» 2 февраля, все трое были официально подтверждены в качестве ведущих конкурса.

Логотип и слоган 
Логотип и слоган конкурса были представлены 21 января 2022 года. Слоган — The Sound of Beauty (). Логотип был построен вокруг симметричной структуры и узоров киматики, чтобы передать визуальные свойства звука, что также отражает дизайн итальянского сада, а типографика была вдохновлена ​​итальянским плакатным искусством начала 20 века; цвета были взяты из цветов итальянского флага.

Участники 

20 октября 2021 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что в конкурсе 2022 года примет участие 41 страна. В список были включены все страны, участвовавшие в конкурсе 2021 года, а также Армения и Черногория. Однако 25 февраля 2022 года ЕВС дисквалифицировал Россию в связи с вторжением России на Украину. Таким образом, в конкурсе 2022 года приняли участие 40 стран.

Возвращение 
  — 20 октября Армения появилась в списке участников. До этого страна последний раз участвовала на Евровидение-2020, но конкурс отменили.
  — 12 октября национальный вещатель Черногории «RTCG» объявил, что страна возвращается на конкурс спустя 2 года отсутствия. До этого страна последний раз участвовала в 2019 году.

Отказ

Активные члены ЕВС 
  — После 13-летнего перерыва в августе, представительница Андорры Сюзанна Георги на конкурсе в 2009 году общалась с главой вещателя, где он устно согласился на возвращение страны, но позднее вещатель заявил, что они не вернутся на конкурс в 2022 году.
  — В июне 2021 года вещатель страны заявил, что возвращение страны на конкурс маловероятно из-за финансовых проблем. 12 октября 2021 года страна отказалась от участия.
  — Национальный отбор страны на конкурс был не признан ЕВС как отбор на конкурс. Венгрия не вернулась в 2022 году.
  — 17 августа 2021 года люксембургский телевещатель «RTL Télé Lëtzebuerg» заявил, что Люксембург не вернётся на конкурс в 2022 году.
  — Несмотря на подписание соглашения о перемирии с Израилем и призыва Марокко вернуться на Евровидение, страна ничего не заявила об участии. Марокко не вернулось в 2022 году.
  — 30 августа 2021 года монакский телевещатель «TMC» объявил, что не вернётся на конкурс в 2022 году.
  — 18 июня 2021 года словацкий телевещатель «RTVS» заявил, что Словакия не вернётся на конкурс в 2022 году.
  — Несмотря на переговоры вещателя страны и ЕВС, страна не значилась в окончательном списке участников. Турция не вернулась в 2022 году.

Бывшие члены ЕВС 
  — 1 июля 2021 года членство белорусского телевещателя «БТРК» в ЕВС было приостановлено, в связи с чем телевещатель потерял права на трансляцию и участие в конкурсе. В августе 2021 года было подтверждено, что приостановление продлится до 2024 года, однако ЕВС может пересмотреть его в любой момент до истечения срока его действия.
  — 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована из конкурса в связи с вторжением российских войск на Украину. 26 февраля 2022 года вещатели России заявили, что прекратили членство в ЕВС, однако в самом Союзе заявили, что на данный момент не получили официального подтверждения о выходе из объединения. 1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.

Несостоявшийся дебют 
  — 20 августа 2021 года телевещатель Лихтенштейна «1FLTV» подтвердил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2022 году.

Исполнители, уже принимавшие участие в «Евровидении» ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Стоян Янкулов (в составе группы Intelligent Music Project):
 «Евровидение-2007» (совместно с Елицей Тодоровой) — 5 место в финале.
 «Евровидение-2013» (совместно с Елицей Тодоровой) — 12 место в полуфинале.

 : Мамуд:
 «Евровидение-2019» — 2 место в финале.

 : Zdob şi Zdub:
 «Евровидение-2005» — 6 место в финале.
 «Евровидение-2011» — 12 место в финале.

 : Игорь Диденчук (в составе группы Kalush Orchestra):
 «Евровидение-2020» (в составе группы Go_A) — конкурс отменён.
 «Евровидение-2021» (в составе группы Go_A) — 5 место в финале.

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Иган Гайдар (в составе группы Reddi):
 «Евровидение-2012», как бэк-вокалистка Солуны Самай — 23 место в финале.

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
 : Жанетт Бонд:
 «Евровидение-2019», как бэк-вокалистка Леоноры — 12 место в финале.

Жеребьёвка 
Церемония передачи символических ключей и жеребьёвка состоялась 25 января 2022 года в Палаццо Мадама. Жеребьёвка традиционно состояла из двух частей. Первая часть жеребьёвки — распределение «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) на полуфиналы при голосовании. Вторая часть — распределение стран-участниц по полуфиналам, которые состоятся 10 и 12 мая. Всего было разбито 36 стран на 6 корзин. ЕВС совместно с референтной группой «Евровидения» решили, что в первом полуфинале будут голосовать две страны из «большой пятёрки» и три — во втором полуфинале. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 10 мая 2022 года в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. В полуфинале приняли участие семнадцать стран. Изначально должна была участвовать Россия, но она была отстранена из-за вторжения российских войск на Украину.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 12 мая 2022 года в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. В полуфинале приняли участие восемнадцать стран.

Финал

Распределение мест 
Финал состоялся 14 мая 2022 года в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. В финале конкурса приняли участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Результаты голосования 
25 стран, вошедшие в финал, расположены в таблице построчно сверху вниз в соответствии с занятым местом.
40 стран, принявшие участие в голосовании, расположены в столбцах слева направо, в соответствии с порядком английского алфавита.
Результаты голосования жюри расположены в строке с белым фоном.
Результаты голосования зрителей расположены в строке с жёлтым фоном.
Результаты голосования жюри Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино, которые были анулированы и заменены на среднестатистические ЕВС, выделены серым фоном.
Лучшие и худшие результаты выделены зелёным и красным цветами соответственно.

Статистика присуждения 12 баллов

OGAE 
Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, основанной в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Ежегодной традицией OGAE стало то, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за любимые песни.

Голосование и трансляция 
Украина побила абсолютный рекорд Евровидения по голосам зрителей.
Телезрители абсолютно всех стран-участниц (39) дали Украине голоса.

Сербия дала 7 баллов.
Мальта и Северная Македония дала 8 баллов.
Греция, Армения, Албания, Швейцария, Румыния, Черногория, Хорватия и Словения дали 10 баллов.
Все остальные страны дали 12 баллов.

Глашатаи 
Глашатаи объявляли 12 баллов от национального жюри своей страны в следующем порядке:

  — Жангю Макрой (представитель Нидерландов в 2020 и 2021 годах);
  — Labiuse;
  — Яна Бурческа (представительница Северной Македонии в 2017 году);
  — Айдан;
  — Екатерина Павленко (представительница Украины в 2020 и 2021 годах в составе Go_A);
  — Андри Джаху;
  — Танель Падар (победитель конкурса 2001 года совместно с Дэйвом Бентоном);
  — Нармин Салманова;
  — Педро Татанка (представитель Португалии в 2021 году в составе The Black Mamba);
  — Барбара Шёнебергер;
  — Дэвид Жанмотт;
  — TIX (представитель Норвегии в 2021 году);
  — Даниэль Степин;
  — Ида Новаковска (ведущая «Детского Евровидения» в 2019 и 2020 годах);
  — Стефания (представительница Нидерландов на «Детском Евровидении» в 2016 году в составе Kisses; представительница Греции в 2020 и 2021 годах);
  — Елена Банчила;
  — Джанан Дурал;
  — Драгана Косьерина;
  — Арни Фьола Асмундсдоттир (представительница Исландии в 2020 и 2021 годах в составе Daði og Gagnamagnið);
  — Лукас Хамацос;
  — Саманта Тина (представительница Латвии в 2020 и 2021 годах);
  — Ньевес Альварес;
  — Джули Бертоллет;
  — Тина Мюллер;
  — Элоди Госсюэн (ведущая «Детского Евровидения» в 2021 году);
  — Гарик Папоян;
  — Андрияна Вешович;
  — Эда Маркус;
  — Линда Мартин (представительница Ирландии в 1984 году; победительница конкурса 1992 года);
  — Лорелла Флего;
  — Хелен Каландадзе (ведущая «Детского Евровидения» в 2017 году);
  — Иван Дориан Мольнар;
  — Вайдотас Валюкявичюс (представитель Литвы в 2020 и 2021 годах в составе The Roop);
  — Филипп Ханза;
  — Аксель (представитель Финляндии в 2020 году);
  — Эй Джей Одуду;
  — Доттер;
  — Кортни Экт;
  — Татьяна Кухаржова;
  — Каролина Ди Доменико.

Комментаторы

Участвующие страны 

  — неизвестно (BBC, всё шоу)

  — Корнальд Маас и Ян Смит (NPO 1, всё шоу)

  — Стефан Берн и Лоранс Бокколини (France 2, неизвестно).

  — неизвестно (SBS, всё шоу).

  — неизвестно (DR1, всё шоу).

  — неизвестно (SVT1, всё шоу).

  — неизвестно (La 1, всё шоу).

  — Асаф Либерман и Акива Новик (Kan 11, всё шоу).

  — неизвестно (San Marino RTV, всё шоу).

  — неизвестно (TVR 1, всё шоу).

  — Александр Сикора и Марек Сиероки (TVP, всё шоу).

  — Тимур Мирошниченко (UA:Культура, всё шоу).

Неучаствующие страны 
  — неизвестно (RTK, всё шоу);
  — Даниэль Балаж, Павол Губинак и Юрай Маличек (Rádio FM, финал);
  — без комментатора (Peacock, всё шоу).

Скандалы и инциденты

Арест болгарского представителя 
Вокалист группы Intelligent Music Project Ронни Ромеро был арестован из-за обвинения в угрозах бывшей девушке. Ордер на арест выдал суд одного из городов Испании, где проживает Ромеро, после неявки музыканта на очередное заседание по его делу. Согласно предварительному заключению, датированному 28 декабря 2020 года, ему в предварительном порядке запрещается право на лицензию, владение и ношение оружия или право на его получение до завершения разбирательства. Однако 17 ноября 2021 года из-за его отсутствия в суде в качестве меры пресечения был принят его обыск, арест и предъявление обвинений сроком на пять лет.

Скандал с победительницей украинского отбора 
12 февраля 2022 года Алина Паш была выбрана путём национального отбора в качестве представителя от Украины.

Позже в сети появилась информация, что певица пересекла границу Крыма через Россию, что запрещено по нынешнему законодательству Украины, хотя сама Алина утверждала, что делала это по закону. Национальный вещатель запросил у команды Алины Паш документы, подтверждающие пересечение границы Крыма через Украину. Из-за сомнения в их подлинности, UA:PBC сделал запрос в Пограничную службу, где ответили, что не выдавали данный документ.

16 февраля 2022 года Алина Паш сняла свою кандидатуру с конкурса.

22 февраля 2022 года было официально объявлено, что Украину на конкурсе представит группа Kalush Orchestra, занявшая 2-е место на украинском национальном отборе.

Возможный отказ от участия представителя Израиля 
В сети появилась информация, что Михаэль Бен-Давид намерен отказаться от участия в конкурсе из-за разногласий с его командой и вещателем. Также была информация, что национальный вещатель не хочет выделять деньги на обновление выбранной песни. Однако позже эту информацию опровергли, Михаэль представил Израиль на Евровидении, где во втором полуфинале не прошёл в финал.

Дисквалификация и выход России из ЕВС 
В связи с вторжением России на Украину 24 февраля 2022 года UA:PBC написал письмо ЕВС с призывом начать процедуру прекращения членства российских вещателей Первый канал и ВГТРК, аргументируя нарушением некоторых пунктов из правил членства в союзе, а также добавив, что присутствие России на конкурсе «подрывает саму идею соревнования» (объединение стран после Второй мировой войны). Спустя время шведский вещатель SVT призвал пересмотреть решение по поводу участия России в конкурсе. Позже 24 февраля ЕВС сделал официальное заявление:

К 25 февраля следующие вещатели и участники конкурса также потребовали, чтобы Россия была отстранена от участия в конкурсе:

  — группа Citi Zēni
  — DR
  — Yle
  — TVP
  — NRK
  — AVROTROS
  — LRT
  — ERR
  — RÚV

25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована в связи с вторжением российских войск на Украину с формулировкой, что её участие может нанести репутационные риски конкурсу «в свете беспрецедентного кризиса на Украине».

26 февраля 2022 года вещатели России заявили, что прекратили членство в Европейском Вещательном Союзе, однако в самом Союзе заявили, что на данный момент не получили официального подтверждения о выходе из объединения.

1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.

Неисправность сцены во время репетиций 
Во время первого дня репетиций в Турине 30 апреля 2022 года, итальянские газеты La Repubblica и La Stampa сообщили о технических неполадках с «кинетическим солнцем» на сцене: его арки не двигались так же свободно, как ожидалось. Газеты также сообщили, что неисправность не может быть полностью устранена к началу конкурса. Делегациям Эстонии, Финляндии, Литвы, Бельгии и Дании пришлось пересмотреть свои планы на стэйджинг, будучи проинформированным о неисправности за несколько дней до этого. На следующий день La Stampa сообщила, был достигнут компромисс, при котором арки оставались бы статичными для выступлений конкурирующих участников, в то время как для вступительных и интервальных актов аркам было бы разрешено динамически перемещаться. Позже это было подтверждено ЕВС в заявлении, опубликованном датской телекомпанией DR 2 мая.

Инцидент с Северо-македонским флагом 
Представительница Северной Македонии Андреа бросила флаг страны на «Бирюзовой дорожке», что вызвало серьёзное возмущение. По информации вещателя, её могут отстранить от участия в конкурсе. Андреа заявила по поводу случившегося: «Я горжусь тем, что несу македонский флаг. У меня не было плохих намерений. Мне некому было отдать флаг, потому что делегация была далеко. Я надеюсь, что решение об отказе от участия в Евровидении принято не будет».
Неуважение к государственным символам в Северной Македонии является преступлением, и певице могла грозить не только дисквалификация, но и судебный иск.

Впоследствии певица все-таки выступила на сцене Евровидения, но было сообщено, что по возвращении домой ей придётся выплатить штраф.

Лозунги в поддержку Украины 

После исполнения своей песни в финале конкурса солист группы Kalush Олег Псюк, представляющий Украину, призвал Европу помочь стране с ситуацией на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. О данном лозунге незадолго до финала просила победитель украинского национального отбора Алина Паш. Также поддержку Украине выразили представители Исландии, приклеив на гитары флаг Украины и произнеся со сцены лозунг «Peace for Ukraine». Похожий случай произошёл во втором полуфинале с представителями Грузии, которые со сцены произнесли знаменитый лозунг хиппи «Make love, not war» (), а представитель Германии приклеил украинский флаг на заднюю часть гитары, которую использовал во время выступления. Позже, во время съёмок в грин-руме, ведущий хотел передать микрофон украинской делегации, чтобы они поделились своими ощущениями, однако в последний момент убрал его. Во время повтора выступлений вместо украинских исполнителей показали представителей Германии, после чего их показали вновь. Представители Литвы, Латвии, Исландии, Германии и Грузии в грин-руме размахивали флагами не только своей страны, но и Украины. Один из членов делегации Чехии носила футболку с надписью «No war», отсылающую к ситуации в мире, а представители Польши и Эстонии неоднократно носили ленточки в поддержку Украине во время общения с прессой. По правилам Евровидения, за политические лозунги полагается дисквалификация, но ЕВС посчитал их действия «гуманитарными, нежели политическими» и подтвердил, что дисквалификации Украины и других стран, выражающих ей поддержку, не будет.

Вопросы, связанные с голосованием жюри 

Во время показа жюри второго полуфинала 11 мая 2022 года ЕВС заявил, что шесть национальных жюри, а именно из Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино, имели нерегулярную схему голосования. В связи с этим голоса членов жюри этих шести стран были аннулированы. Вместо них был показан промежуточный агрегированный результат для этих стран как для второго полуфинала, так и для финала (рассчитанный на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования).

Во время объявления результатов голосования жюри в финале Мартин Эстердаль, исполнительный супервайзер конкурса, объявил голоса Азербайджана, Румынии и Грузии. Это было связано с техническими трудностями при установлении связи с назначенными представителями этих стран. Глашатаями, которые должны были объявить результаты от этих стран, были Нармин Салманова, Эда Маркус и Хелен Каландадзе.

После финала румынская телекомпания TVR обвинила ЕВС в «изменении правил» и потребовала дальнейших разъяснений по поводу инцидента. В своём первоначальном решении румынское жюри присудило Молдове 12 баллов. Грузинская телекомпания GPB и азербайджанская телекомпания ITV также запросили более подробное заявление по вопросам голосования жюри, сообщив, что 12 баллов их жюри изначально были присуждены Украине. Черногорская телекомпания RTCG также запросила дополнительные разъяснения по этому вопросу. Кроме того, TVR и ITV утверждали, что никаких технических трудностей во время голосования жюри финала не возникало.

Примечания

Ссылки 
 

Евровидение-2022
2022 год в Италии